|-
| (55501) 2001 UH92||||18 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55502) 2001 UK93||||19 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55503) 2001 UC100||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55504) 2001 UG112||||21 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55505) 2001 UK113||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55506) 2001 UZ116||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55507) 2001 UG122||||22 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55508) 2001 UE124||||22 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55509) 2001 UA140||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55510) 2001 UU160||||23 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55511) 2001 US177||||21 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55512) 2001 UU178||||23 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55513) 2001 UL182||||16 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55514) 2001 VJ6||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55515) 2001 VS18||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55516) 2001 VE24||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55517) 2001 VE29||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55518) 2001 VR40||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55519) 2001 VA43||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55520) 2001 VM44||||9 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55521) 2001 VG49||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55522) 2001 VY50||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55523) 2001 VB51||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55524) 2001 VP55||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55525) 2001 VW55||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55526) 2001 VV58||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55527) 2001 VN59||||10 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55528) 2001 VF77||||8 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55529) 2001 VC88||||12 листопада 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55530) 2001 VV93||||15 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55531) 2001 VL121||||15 листопада 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55532) 2001 WG2||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55533) 2001 WN8||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55534) 2001 WU23||||17 листопада 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (55535) 2001 WD27||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55536) 2001 WQ29||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55537) 2001 WM37||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55538) 2001 WX39||||17 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55539) 2001 WV41||||18 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55540) 2001 WC45||||19 листопада 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55541) 2001 WV47||||19 листопада 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55542) 2001 XO5||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55543 Немеґейр (Nemeghaire)||||8 грудня 2001||Королівська обсерваторія Бельгії||Анрі Боффен
|-
| (55544) 2001 XW24||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55545) 2001 XY34||||9 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55546) 2001 XQ48||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55547) 2001 XA49||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55548) 2001 XB50||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55549) 2001 XC59||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55550) 2001 XW70||||11 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55551) 2001 XZ88||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55552) 2001 XN106||||10 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55553) 2001 XE257||||7 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55554) 2001 XY257||||7 грудня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 55555 ДНК (DNA)||||19 грудня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (55556) 2001 YJ34||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55557) 2001 YH53||||18 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55558) 2001 YL101||||17 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55559) 2001 YS110||||18 грудня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (55560) 2001 YB136||||22 грудня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 55561 Маденберґ (Madenberg)||||9 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (55562) 2002 AM29||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55563) 2002 AW34||||12 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (55564) 2002 AQ188||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55565) 2002 AW197||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||Паломарська обсерваторія
|-
| (55566) 2002 BZ25||||26 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55567) 2002 CS6||||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55568) 2002 CU15||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (55569) 2002 CZ61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55570) 2002 CV78||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55571) 2002 CP82||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55572) 2002 CN140||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55573) 2002 CQ172||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55574) 2002 CF245||||13 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55575) 2002 DC16||||16 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 55576 Amycus||||8 квітня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55577) 2002 GY94||||9 квітня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55578) 2002 GK105||||11 квітня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55579) 2002 JM51||||9 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55580) 2002 JB110||||11 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55581) 2002 NH||2002 NH||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55582) 2002 PM42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55583) 2002 PQ42||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55584) 2002 PV44||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55585) 2002 PQ45||||5 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55586) 2002 PT47||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55587) 2002 PD50||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55588) 2002 PV81||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55589) 2002 PO93||||14 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (55590) 2002 PB97||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55591) 2002 PD116||||13 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55592) 2002 PY128||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55593) 2002 RM20||||4 вересня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (55594) 2002 RE62||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55595) 2002 RL63||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55596) 2002 RV65||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55597) 2002 RO66||||7 вересня 2002||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (55598) 2002 RF99||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55599) 2002 RP100||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (55600) 2002 RO106||||5 вересня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

55500